Николай Репнин: Репнин, Николай Васильевич (1734—1801) — генерал-губернатор, дипломат, военачальник, генерал-фельдмаршал.
 Репнин, Николай Васильевич (1834—1918) — киевский губернский предводитель дворянства, член Государственного Совета Российской империи.

См. также 
 Репнин-Волконский, Николай Григорьевич (1778—1845) — русский военный и государственный деятель эпохи Наполеоновских войн: генерал-адъютант, генерал от кавалерии.